Cet article liste les personnages de la série Blacklist.

Distribution et vue d'ensemble

Personnages principaux

Raymond Reddington 

Raymond Reddington est un agent du gouvernement américain devenu criminel et faisant partie des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI. Il est interprété par l'acteur James Spader.

Diplômé de l'académie navale, celui qui était destiné à devenir amiral, disparait soudainement en 1990, alors qu'il allait passer les fêtes de Noël avec sa famille. Il réapparaît quatre ans plus tard lorsqu'il vend des informations classées « secret défense ».

Après vingt ans de cavale, il se rend volontairement au quartier général de l'agence à Washington et fournit à celle-ci des informations sur une liste de criminels qu'il désigne comme  à condition de ne traiter qu'avec une jeune profileuse débutante du FBI, Elizabeth Keen.

Elizabeth Keen 

Elizabeth Scott Keen est un agent du FBI, interprétée par Megan Boone.

Après avoir travaillé quatre ans dans l'unité psychiatrique mobile d'urgence à New York, elle a obtenu son diplôme en psychologie médico-légale à Quantico, un mois avant son entrée au FBI. Elle commence sa carrière au FBI lorsque Raymond Reddington la choisit pour être sa principale interlocutrice entre lui et l'agence. Au fur et à mesure, elle tente de comprendre les raisons qui ont poussé le fugitif à la choisir alors qu'elle ne le connaît pas.

Elle est mariée à Tom, instituteur, avant de découvrir que ce dernier est un agent engagé pour surveiller ses liens avec Reddington.

Donald Ressler

Tom Keen 
Incarné par Ryan Eggold, Tom Keen, né Christopher Hargrave (connu à l'âge de 14 ans sous le nom de Jacob Phelps) est le mari d'Elizabeth, un enseignant dans une école élémentaire qui se révèle être un agent secret travaillant pour Berlin. Lors de sa première confrontation à Elizabeth, Tom lui affirme qu'il a été assigné à sa protection, et que Reddington n'est pas celui qu'elle pense qu'il est. Elizabeth lui tire dessus et met en scène sa mort, mais le maintient prisonnier sur un bateau pendant plusieurs mois afin d'en extraire autant d'informations que possible. Mais quand le capitaine du port où se trouve le bateau le découvre, Tom la sauve en le tuant, comme un signe de gratitude, lui permettant de s'échapper par la suite. Plus tard, Tom retrouve Reddington et leur conversation révèle qu'il avait travaillé pour lui. Tom a été recruté à l'âge de 14 ans par un blacklister connu sous le nom de Major en raison de ses capacités, pour le former à des opérations secrètes.

Harold Cooper 

Incarné par Harry Lennix, Harold Cooper est l'ancien directeur adjoint de la Division de la lutte contre le terrorisme du FBI et chef de la Task Force secrète du FBI chargée de poursuivre les criminels sur la liste noire.

Samar Navabi 
Samar Navabi est un agent iranien travaillant au Mossad, interprété par Mozhan Marnò depuis la saison 2. Interrogateur hautement qualifié, elle apparaît d'abord dans le premier épisode de la saison 2, Lord Baltimore, dans lequel elle séquestre brièvement et interroge Reddington. Plus tard, elle rejoint le groupe de travail Blacklist pour une durée indéterminée. Elle semble être de connivence avec Reddington pour un but inconnu. Samar Navabi développe de forts sentiments pour son collègue Aram Mojtabail dans la saison 4. Mais celui-ci est en couple avec Élise, qui se révélera être une espionne (qui se nomme en réalité Janet Sutherland) qui se sert de lui pour accéder à des informations secrètes. Samar soutiendra Aram dans cette déception. Alors que leur premier rendez-vous est fixé, Samar participera à une mission secrète avec le Mossad et se fera enlever. Elle sera relâchée mais Aram lui expliquera qu'il préfère annuler leur rendez-vous. Dans l'épisode 16 de la saison 4 Samar se rendra compte qu'Aram est de nouveau en couple avec Janet Sutherland et lui en voudra beaucoup. Aram s'excusera de le lui avoir caché et lui expliquera qu'il a peur de souffrir s'ils deviennent plus proches. Dans le dernier épisode de la saison 4 alors que Aram doit comparaître devant le grand jury, Samar découvre que c'est à cause de Janet Sutherland, qui l'a dénoncé, qu'il se retrouve dans cette position délicate. Samar arrive au tribunal pour dire la vérité sur Jannet à Aram. Elle croise Janet en se rendant à la cellule et lui dit qu'elle est au courant de tout. Finalement Samar se rétracte quand Aram lui dit qu'il ne sait pas comment il aurait supporté tout ça sans Janet. A la fin de l'épisode quand Aram est libéré grâce à Reddington, Janet, ignorant que Samar n'a finalement rien dit, se confond toute seule en révélant tout à Aram. Celui-ci se rend à la task force et retrouve Samar à qui il demande pourquoi elle ne lui a rien dit. Samar lui répond que tout ce qui comptait pour elle c'était qu'il soit apaisé et qu'elle a vu qu'il l'était grâce à Janet, même si ça l'a rendue triste. Aram ne laisse pas Samar terminer sa phrase et l'embrasse. Ils seront donc en couple à partir de la fin de la saison 4. Aram la demandera en mariage dans l'épisode 21 de la saison 5 après que Samar a été enlevée et qu'il l'a sauvée de la noyade, Samar est dans le coma lorsque Aram fait sa proposition. Mais elle lui avait déjà répondu oui quand elle l'avait eu au téléphone avant de se noyer.

Aram Mojtabai 
Aram Mojtabai est un technicien excentrique et qualifié qui assiste régulièrement le FBI. Il est incarné par Amir Arison. Il a auparavant travaillé pour la NSA. Il est ami avec Elizabeth Keen. Aram tombe amoureux de Samar Navabi dès leur première rencontre. Ils se mettront en couple dès la fin de la saison 4. Aram la demandera en mariage dans l'épisode 21 de la saison 5 alors que Samar est dans le coma après son enlèvement. C'est lui qui l'a sauvée de la noyade. Dans le dernier épisode de la saison 5 Aram est au chevet de Samar et agace les médecins à n'en faire qu'à sa tête pour que Samar se réveille plus vite. Quand une infirmière lui demandera s'il est le mari pour se permettre cela, il répondra qu'il est son fiancé. Finalement à la fin de l'épisode Samar se réveille et Aram arrive au plus vite, s’excusant de n'arriver qu’après son réveil ; Samar lui répond qu'elle veut se marier avec lui, et ils s'embrassent.

Meera Malik 
Meera Malik est un agent de terrain de la CIA assignée au détail de sécurité de Raymond Reddington à la demande personnelle de Diane Fowler. Elle est incarnée par Parminder Nagra.

Peu de choses sont révélés à son sujet : on sait juste qu'elle est un agent de la CIA chargé de dossier de Reddington et qu'elle est la mère de deux enfants. Sans le savoir, elle a révélé avoir des informations qui ont permis au terroriste Anslo Garrick d'entrer au Post Office pour retrouver Reddington sur les ordres d'un individu inconnu. Lorsque Reddington le découvre, il la force à l'aider à démasquer la taupe. Dans le final de la saison 1 , Berlin : Conclusion , elle est assassinée dans une discothèque par un forçat évadé qui l'égorge.

Dembe Zuma 

Dembe Zuma est un ancien combattant de la liberté musulmane du Soudan du Sud devenu le garde du corps de Raymond Reddington. Incarné par Hisham Tawfiq, le personnage était récurrent au cours des deux premières saisons et régulier à partir de la troisième saison. Peu bavard, il est choisi par le directeur Harold Cooper pour la sécurité de Reddington parmi une liste établie par ce dernier.

Dans l'épisode 6 de la deuxième saison, Le Cartel de Mombasa, on apprend que Dembe, fils d'un fermier, fut témoin du meurtre de sa famille lorsqu'il était enfant par le cartel de Mombasa, dont certains membres furent dénoncés par le père du garçon. Vendu comme esclave, il est trouvé enchaîné, marqué, brûlé et laissé pour mort dans une cave par Reddington, huit ans plus tard. Ce dernier recueille le jeune garçon et décide de l'éduquer et l'envoyer à l'université.

Alina Park 
Alina Park, un agent spécial du FBI que Liz a rencontré dans un entretien pour une place au sein de l'unité. Elle est incarnée par Laura Sohn.

Reddington trouve Alina bureaucratique et informelle, préférant Frankie à la place. Alina cache un secret du temps où elle était affectée au bureau d'Anchorage, qu'elle refuse de révéler à Liz. Reddington a délibérément l'intention de dégoûter Alina, ce qui l'a obligée à refuser le travail. Lorsque Frankie prend Reddington en otage, Alina, venu annoncer en personne son refus de travailler avec Red, la poursuit et la poignarde presque à mort. Voyant la brutalité d'Alina, Reddington change d'avis et accepte de lui donner le job. Alina accepte, à la condition de raconter à Liz ce qui s'est passé à Anchorage.

Personnages récurrents 
 Susan Blommaert  :  « Kate » Kaplan (née Kathryn Nemec), nettoyeuse de scènes de crimes de Red (saisons 1 à 4, invitée saison 8)
 Deborah S. Craig  : Luli Zeng, comptable de Reddington (saison 1)
 Charles Baker  : Grey, de son vrai nom Newton Phillips, garde du corps de Reddington (saison 1, invité saison 4)
 Rachel Brosnahan  : Jolene Parker / Lucy Brooks (saison 1)
   : Teddy Brimley, interrogateur et associé de Red (depuis la saison 1)
   : procureure Reven Wright (saisons 2 et 3, invitée saison 4)
 Lance Henriksen  : Bill McCready, le « Commandant » (saisons 2 et 3, invité saison 5)
 Mary-Louise Parker  : Naomi Hyland / Carla Reddington, ex-femme de Reddington (saison 2)
 Valarie Pettiford  : Charlene Cooper (saisons 2 et 3, invitée saison 8)
 Paul Reubens  :  (saisons 2 et 3)
 Clark Middleton  : Glen Carter (saisons 2 à 7)
 Peter Stormare  : « Berlin », de son vrai nom Milos Kirchoff (saisons 1 et 2)
 Hal Ozsan  : « Ezra », garde du corps de l'agent Keen, engagé par Reddington (saison 2)
 Piter Marek  : Nik Korpal, médecin et ex-petit ami d'Elizabeth (saisons 2, 3 et 5)
   : Joe « Smokey » Putnum, associé de Raymond Reddington (saison 5, invité saison 6)
 Jonathan Holtzman : Chuck, un des gardes du corps de Reddington (depuis la saison 5)
 Karl Miller  : Pete McGee (saison 5)
 Aida Turturro  : Heddie Hawkins, comptable et associée de Raymond Reddington (depuis la saison 5)
 Jonny Coyne  : Ian Garvey, US Marshal (saison 5)
 Evan Parke  : Norman Singleton, inspecteur de la police de Washington D.C. (saison 5)
 Fiona Dourif  : Lillian Roth (née Jennifer Reddington), fille de Raymond et Carla Reddington, et demi-sœur d'Elizabeth Keen (saisons 5 et 6, invitée saison 8)

Autres personnages

La Liste noire 
La liste noire (Blacklist dans la version originale) est une liste de criminels que Raymond Reddington a compilée au cours de ses relations commerciales illégales. Les noms sur la liste sont des criminels contre lesquels le FBI n'a pas de preuves accablantes, c'est pourquoi ils ont jamais été pris. Certains criminels sont inconnus du FBI, ou ont évité de laisser derrière eux des éléments de preuve nécessaires à leur condamnation, ou vivent une vie publique de haut niveau tout en dissimulant leur comportement criminel.

La liste est véritablement internationale avec au moins plusieurs membres venant de Serbie, Chine, Russie, Allemagne, Royaume-Uni, le Japon, l'Iran, l'Ouzbékistan, le Mexique, etc., en plus de ceux des États-Unis. On ne sait pas combien de membres la liste contient, mais le plus grand nombre y figurant est le 184. La liste noire n'est pas numérotée par ordre d'importance ou de niveau de menace. Contrairement aux cartes de jeu des irakiens les plus recherchés, Red l'emploie certainement à l'aide d'un ensemble de normes. Quelques « Blacklisters » sont également membres de la Cabale.

La Cabale 
La Cabale est une organisation criminelle secrète regroupant des haut placés du monde. Celle-ci cherche à mettre hors d'état de nuire Raymond Reddington car ils croient que celui-ci possède Le « Fulcrum », un document ultra-secret regroupant les plus grandes personnalités du monde ayant des activités illégales. Ce document pourrait compromettre la couverture de ces personnalités.

Personnages secondaires

Saison 1 
 Charles Baker dans le rôle de Newton "Gray" Phillips, aide mystérieux de Reddington et garde du corps. Se sentant menacé pour la sécurité de sa famille par la Cabale, Gray est forcé de trahir Reddington à Anslo Garrick. Reddington tue Gray par suffocation au onzième épisode de la première saison, mais pas avant de lui promettre que sa famille serait protégée.
 Deborah S. Craig en tant que Luli Zheng, l'un des gardes du corps de Reddington et son gestionnaire de l'argent. Elle a évité la SEC deux fois. Elle est tuée par Anslo Garrick sous les yeux de Red dans le neuvième épisode de la première saison.
 Rachel Brosnahan dans le rôle de Lucy Brooks / Jolene Parker, une femme se faisant passer pour une enseignante suppléante qui tente de séduire Tom Keen avant de révéler qu'elle connaît son secret. Son principal intérêt, comme celui de Tom, est Raymond Reddington, et elle se révèle être une autre des agents de Berlin. Elle est tuée par Tom Keen dans le seizième épisode de la première saison.
 Bazzel Baz dans le rôle de Baz, le commandant des détails militaires de Reddington qui l'accompagne lors d'opérations secrètes et de fusillades. Il emménage dans l'appartement en face de Liz pour la protéger selon les ordres de Reddington au quatorzième épisode de la troisième saison. Il se bat aux côtés de Reddington, Dembe et l'unité pendant le mariage de Liz et Tom quand les forces de Matias Solomon attaquent la chapelle de mariage au dix-septième épisode de la troisième saison. Baz est abattu par Kaplan quand il a tenté de la faire sortir de la voiture.
 Jason Butler Harner dans le rôle de Walter Gary Martin, un agent du FBI qui a initialement enquêté sur la disparition de Diane Fowler.
 William Sadler dans le rôle de Sam, un criminel prolifique qui est devenu le père adoptif d'Elizabeth une fois que son père biologique a été tué et sa mère Katarina a disparu. Sam était ami avec Reddington et Katarina. Cependant, alors qu'il est hospitalisé à la suite d'un cancer, quand Sam insiste pour dire à Elizabeth « la vérité », il meurt après que Reddington l'a étouffé avec un oreiller.
 Dikran Tulaine dans le rôle de Max Ruddiger, un fabricant de bombes professionnel.
 Emily Tremaine dans le rôle d'Audrey Bidwell, ex-fiancée de Ressler qui a rompu avec lui en raison de son obsession de capturer Reddington, mais qui tente de reconstruire une relation avec lui après les événements de l'épisode 10 de la saison 1, " Anslo Garrick Conclusion". Elle a été abattue et tuée par Mako Tanida. Quand Ressler range ses affaires, il découvre un test de grossesse et se rend compte qu'elle était enceinte de leur enfant (épispde 16, saison 1)
 Geraldine Hughes dans le rôle du Dr Nina, médecin spécialisé en virologie à partir de laquelle Keen et Ressler cherchent de l'aide lorsqu'ils sont confrontés à des armes biologiques.
 Lance Reddick dans le rôle du "Cowboy ", un chasseur de primes privé mystérieux que Reddington embauche pour traquer Jolene Parker. Il est tué par Tom Keen au seizième épisode de la première saison.
 Joseph Siravo dans le rôle de Niko Demakis, un partenaire d'affaires de Reddington qui a finalement trahi sur Reddington et a été tué pour sa déloyauté.

Saison 2 
 Sahr Ngaujah dans le rôle de Yaabari, un chef de guerre camerounais que Reddington a extorqué pour obtenir des informations sur Berlin. Il a plus tard acheté Reddington dans une vente aux enchères de trafic humain et a été tué pendant qu'Elizabeth sauvait Reddington.
 Adriane Lenox dans le rôle de Reven Wright, remplaçante de Diane Fowler. Elle a été assassinée par Laurel Hitchin dans l'épisode de la saison 3, "Kings of the Highway", pour dissimuler son lien avec Matthias Solomon. Dans la finale de la saison 4, Ressler localise son corps avec l'aide de Reddington, et obtient la preuve qu'Hitchin l'a tuée.
 Hal Ozsan dans le rôle d'Ezra, mystérieux garde du corps de Liz embauché par Reddington. Il a découvert que Liz séquestre Tom sur un bateau. La jeune femme le dénoncera aux autorités pour essayer de garder son secret.
 Mary-Louise Parker dans le rôle de Naomi Hyland / Carla Reddington, ex-femme de Reddington. Elle a été enlevée pendant quelque temps par Berlin dans le cadre de sa vendetta contre Reddington, avant de fuir avec son mari. Elle et Reddington ont une fille, Jennifer, dont les allées et venues sont inconnues. On apprend à la saison 5, que Naomi est décédée.
 Lee Tergesen dans le rôle Frank Hyland, le mari de Naomi. Malgré son amour envers Naomi, il la trompe avec sa voisine. Reddington le force à continuer sa vie maritale avec cette dernière.
 Paul Reubens dans le rôle de M. Vargas, agent double pour Reddington assigné à espionner Niko Demakis. Au cours des événements de la saison 3, Vargas se révèle être lié à l'associé de la Cabale, Matias Solomon, et est abattu par Reddington pour sa trahison.
 Dante Nero dans le rôle de Samuel Aleko alias The Samoan, un ancien informateur confidentiel de Meera Malik, plus tard employé par Elizabeth pour détenir Tom Keen prisonnier sur le bateau.
 Clark Middleton dans le rôle de Glen Carter, un localisateur qui utilise son poste au Département des véhicules à moteur pour accéder aux informations personnelles nécessaires pour localiser les personnes et les objets. Il adore faire sortir Reddington de ses gonds. Il apparaîtra de manière récurrente après la saison 2.
 Scottie Thompson dans le rôle de Zoe D'Antonio, la fille biologique de Milos Kirchoff. Présumée morte par Berlin, elle est traquée par Reddington pour éclaircir le malentendu qui a déclenché leur guerre.
 Franklin Ojeda Smith dans le rôle d'Eugene Ames, un officier de police devenu officier de port qui a trouvé Tom Keen dans le bateau où il a été emprisonné. Il a été tué par Tom, ce qui a déclenché une enquête qui a failli entraîner des accusations de meurtre contre Elizabeth.
 Valarie Pettiford dans le rôle de Charlene Cooper, l'épouse de Harold Cooper.
 Michael Kostroff dans le rôle de Martin Wilcox, inspecteur de police qui enquête sur la disparition d'Eugene Ames.
 John Finn dans le rôle de Richard Denner, juge de la Cour supérieure qui instruit l'affaire contre Elizabeth dans la mort d'Eugene Ames, avant d'être dessaisi par Connolly en raison de son degré de compétence à juger une affaire sensible.

Saison 3 
 Peter Vack dans le rôle d'Asher Sutton, un riche mondain que Tom Keen exploite pour suivre Karakurt. Tom le tue quand les deux hommes sont capturés par un réseau souterrain de combat de rue et forcés à se battre jusqu'à la mort.
 Conor Leslie dans le rôle de Gwen Hollander, la petite amie d'Asher Sutton.
 Tony Plana dans le rôle de M. Diaz, le ministre des Affaires étrangères du Venezuela. Il aide Reddington à faire tomber le Directeur afin d'innocenter Liz.
 Deirdre Lovejoy dans le rôle de Cynthia Panabaker, la Conseillère de la Maison Blanche, qui remplace Reven Wright en tant que contact du DOJ avec l'unité spéciale. Elle apparaîtra de manière récurrente à partir de la troisième saison.
 Brian Dennehy dans le rôle de Dominic Wilkinson, le père de Katarina et le grand-père biologique de Liz qui a blâmé Reddington. Il a chargé Dom de cacher une boîte contenant une clé pour une île au large des côtes de Brunei. Red expliqua qu'il essayait d'éviter de revenir chez lui après la première fois à cause de la guerre avec Kaplan et de son besoin de protéger Dom. Il dit à Dom que s'il ne revient pas vivant et que Kaplan le tue, Red demande à Dom de trouver Liz et lui révéler son existence. Red demande à Dom de trouver Liz et de dire la vérité sur le fait qu'il est son grand-père. Dans "La main invisible", après s'être interrogé sur son implication en tant qu'espion soviétique, Liz a appelé Red pour l'informer qu'elle se rapprochait de la vérité et qu'il devait le lui dire rapidement. Dans "The Brockton College Killer", Liz apprend qu'il est son grand-père maternel et lui rend visite. Dans "Rassvet", Dominic prétend qu'il était Katarina.
 Benito Martinez en tant que Robert Diaz, sénateur américain et candidat favori d’Alexander Kirk à la présidence, ses comptes de campagne ont été pillés par l'unité spéciale et par Solomon pour filer Kirk. Plus tard, il est révélé que Diaz a remporté la présidence. Dans "Lipet's Seafood Company", Red exhorte Diaz à accorder son pardon présidentiel à Liz concernant le meurtre de Tom Conolly. La saison 6, il conspire avec Anna McMahon dans un complot compliqué qui est apparemment destiné à se terminer par son propre assassinat. L'unité spéciale du FBI déjoue le complot et il est révélé que Diaz tentait en réalité de tuer sa femme afin de l'empêcher de révéler son implication dans le meurtre d'un homme dans un accident de la foudre. Il est alors contraint de démissionner après que tout le complot a été révélé publiquement.
 Oded Fehr en tant que Levi Shur, ancien partenaire de Samar au Mossad. Il est implicite que Samar et lui étaient impliqués de façon romantique. Il renoue avec Samar lorsqu'il se rend aux États-Unis à la poursuite du terroriste Zal Bin Hassan, qui s'avère être son frère Shahin. Dans la saison 6, il découvre que Samar souffre de démence vasculaire et en informe le Mossad, ce qui les conduit à mettre un contrat sur Samar pour l'éliminer. En représailles, Reddington le tue dans "The Osterman Umbrella Company".
 Lotte Verbeek dans le rôle de Katarina Rostova, jeune. Espionne russe et mère d’Elizabeth Keen. Elle a été assignée à la tâche de faire retourner Raymond Reddington mais a plutôt eu une relation amoureuse avec ce dernier qui a abouti à la naissance de Liz. Dans "Cape May", il est suggéré qu'elle soit poursuivie par des assaillants inconnus et Reddington la sauve de la noyade, mais il s'avère être l'imagination de ce dernier. Dans "Requiem", il est révélé que Katarina a embauché M. Kaplan comme fournisseur de soins pour la jeune Liz. Dans "Rassvet", Dominic affirme que Katarina et un ami d’enfance et associé, Ilya Koslov, ont formé un plan permettant à Koslov de se faire passer pour Reddington afin d’obtenir accès aux comptes de Reddington comme point de départ d’un plan d’évasion.

Saison 4 
 Joselin Reyes dans le rôle de Romina, une femme travaillant avec Mato sur l'enlèvement d'Agnès à Cuba, plus tard elle est arrêtée à la fin de « The Thrushes ».
 Annapurna Sriram dans le rôle d'Odette, avocate dont la mère a travaillé pour Alexander Kirk en tant que femme de ménage. Elle est d'origine russe et regrette que l'intrusion de Liz dans la vie d'Alexander Kirk. Dans The Thrushes, elle est vue au lit avec Alexander Kirk, révélant qu'il est son amant.
 Annie Heise dans le rôle de Janet Sutherland, agent de la NSA qui a été présenté comme la petite amie d'Aram. Ressler et Samar se méfient d'elle, croyant qu'elle est un espion à la solde d'Alexander Kirk. Leur suspicion a été confirmée dans The Thrushes et Aram a réalisé qui était vraiment Janet. Elle revient l'assister dans The Architect et ils recommencent à sortir ensemble. Dans Dembe Zuma, elle provoque un choc à Samar quand elle découvre ses sentiments pour Aram. Il met fin définitivement à sa relation avec Janet lorsqu'il découvre qu'elle a témoigné contre lui afin de faire radier son casier judiciaire.
 Enrique Murciano dans le rôle de Julian Gale, un agent spécial du FBI et un vieil ami de Donald Ressler. Il a totalement dédié sa carrière à la poursuite de Reddington. Ressler et lui ont travaillé ensemble dans une unité du FBI chargé de capturer Reddington avant qu'il ne soit dissous. Il est chargé d'enquêter sur les meurtres des quatre-vingt-six individus dont M. Kaplan a exhumé les corps, parmi lesquels celui de Diane Fowler, et découvre des traces d'empreintes digitales reliant potentiellement Reddington au meurtre de Fowler, mais cela s'avère non concluant. Il décide d'enquêter sur Liz Keen dans l'espoir qu'elle le conduira à Reddington. Quand ils se rencontrent, Liz a une méfiance sérieuse à Gale. Ses soupçons se sont révélés corrects dans The Debt Collector, quand elle voit Gale tirant sur Red. Dans M. Kaplan et M. Kaplan Conclusion, il est révélé que Gale travaille avec Kaplan pour aider à détruire Red et l'Unité Spéciale. Quand il l'affronte plus tard sur la perte de l'accord d'immunité entre Red et le FB;I croyant que c'était sa seule chance de les inculper, elle dit à Gale qu'il l'a toujours et que son témoignage pourrait l'aider en échange de son immunité. Plus tard, Gale est confronté à Hitchin qui l'avertit, ainsi que les personnes impliquées dans l'enquête, de laisser tomber le dossier contre le FBI. Quand il la confronte avec la conviction que Red l'a soudoyée, Hitchin menace Gale de se mettre en conformité en l'avertissant qu'elle pourrait toujours révoquer son badge s'il continue à enquêter plus avant. Gale appelle Kaplan pour l'informer de l'annulation du grand jury. Dans sa voiture, Red et Dembe affrontent Gale et prend son téléphone portable pour localiser Kaplan et Liz.
 James Carpinello dans le rôle d'Henry Prescott, un nettoyeur dont les services peuvent être utilisés pour aider l'unité spéciale à obtenir le corps et les preuves de Reven Wright pour forcer Hitchin à aider à blanchir le Grand Jury. Dans la saison 5 et en découvrant la véritable identité de Ressler après que celui-ci ait tué accidentellement Hitchin, Prescott lui fait des faveurs s'il veut que son secret reste caché. Grâce à l'aide de Reddington, Ressler arrête Prescott, qui sera brûlé vif par Reddington au cours d'un convoi l'emmenant en prison.

Saison 5 
 Michael Aronov dans le rôle de Joe « Smokey » Putnum, est un escroc expert en logistique et tactique. Il a tenté de voler de l’argent à un cartel néo-nazi. Il a été sauvé des poursuites judiciaires par Red, qui l'a recruté pour devenir le nouveau bras droit de Red dans son organisation réformée. Dans la saison 6, il utilise secrètement les ressources de Reddington pour mettre en place une opération de contrebande de drogue pendant que ce dernier est emprisonné. Dans «Lady Luck», Reddington découvre sa trahison et tue Smokey.
 Aida Turturro dans le rôle d'Heddie Hawkins, partenaire de Smokey Putnum dans sa tentative de voler de l’argent de contrebande à un cartel de la drogue néo-nazi. Elle a été libérée de prison par Red et recrutée pour devenir le nouveau gestionnaire de fonds de Red dans son organisation réformée. Elle a une relation tendue avec Putnum avec lequel elle utilise parfois un jargon propre aux forains.
 Karl Miller dans le rôle de Pete McGee, un étudiant en médecine en disgrâce qui aide Tom dans sa quête pour identifier les os que lui a donnés M. Kaplan. Pete disparaît après que Nik ait été assassiné. Tom le retrouve plus tard dans un motel mais Pete est tué par Ian Garvey car il est incapable de fournir des informations utiles.
 Ana Nogueira dans le rôle de Lena Mercer, la petite amie de Pete qui assiste à contrecœur Tom dans sa recherche de Pete. Ian Garvey la tue après avoir déterminé qu'elle est incapable de fournir des informations utiles.
 Happy Anderson dans le rôle de Bobby Navarro. Homme de main de Ian Garvey, il était présent dans l'appartement des Keen lorsque ce dernier récupère le sac contenant les ossements et poignardé Tom. Seul suspect identifié par Liz, elle parvient à le retrouver mais est tué par la jeune femme lors d'un combat rapproché.
 Evan Parke dans le rôle de l'inspecteur Norman Singleton. Officier de la police de New York, il est chargé d'enquêter sur le meurtre de Tom Keen. Après que Liz a convaincu de l’honnêteté de Singleton, qui traque un policier corrompu en lien avec le syndicat Nash, Singleton aide la jeune femme à traquer l'assassin de son mari. Il est poignardé à plusieurs reprises par Garvey après que ce dernier ait découvert la vérité.
 Lenny Venito dans le rôle de Tony Pagliaro, connu également sous le surnom de « The Mailman » (Le Préposé), un employé corrompu des services postaux américains qui dirige un groupe de voleurs qui utilisent  liste de suspension qui permet de savoir les personnes absentes de leur habitation pour les voler sans méfiance. Red découvre son plan et l’adapte pour créer un réseau de refuges pour les criminels qui tentent d’éviter la détection. Il deviendra plus tard un acolyte de Red pour des travaux dangereux, notamment pour piéger Ian Garvey.
 C. Thomas Howell dans le rôle d'Earl Fagen. Ancien enquêteur devenu incendiaire, il purge une peine de quatorze ans de prison. Sur les conseils de Reddington, l'unité du FBI s'adjoint ses services afin de retrouver un dangereux pyromane en échange que les agents témoignent favorablement pour une libération conditionnelle. La traque ayant été un succès, Fagen obtient une libération grâce à la déclaration de Ressler. Reddington l'attend à sa sortie et lui annonce qu'il doit arrêter d'incendier sauf à sa demande. Fagen paye la dette qu'il doit à Reddington en mettant le feu aux services des impôts lorsque ce dernier doit faire face à un audit concernant une de ses entreprises qui sert à blanchir son argent.
 Alicia Minshew dans le rôle du docteur Melissa Lomay. Propriétaire d'une clinique privée soignant des criminels et vieille connaissance de Reddington, elle aide ce dernier et Liz à retrouver « Unitaire ». On la retrouve dans le  épisode lorsqu'elle soigne Red, victime d'une commotion cérébrale consécutif à l'accident de voiture causé par Garvey.
 Martha Plimpton dans le rôle du docteur Sharon Fulton. Brillante psychothérapeute travaillant au FBI, elle est chargée de suivre Liz, qui doit suivre des séances pour récupérer son badge. Il est révélé qu'elle est également une tueuse de tueurs en séries. Après l'avoir découvert, Liz la laisse filer et récupère sa plaque grâce à l'évaluation de Fulton.
 Fiona Dourif dans le rôle de Lillian May Roth (née Jennifer Reddington), une barmaid qui travaille au Tom's Pub de Baltimore, Liz l'emmène dans son appartement pour essayer d'obtenir sa coopération. Lillian révèle que Garvey lui rend visite parce qu'il la protège ainsi que sa mère Naomi de Red et mentionne aussi qu'elle est la fille de Red nommée Jennifer et qu'elle avait bénéficié du programme de protection des témoins pendant 20 ans. Jennifer confronte Ian pour la mort de Tom et lui demande s'il va tuer Red. Ian ne lui répond pas, mais admet que les vingt dernières années où elle a vécu caché a été un mensonge. Lillian se confronte à Red, lui demandant s'il était même heureux de la revoir et admet sa déception quand il la reconnaît à peine. Elle lui dit que Ian l'a sauvée de la déception qu'elle et Naomi ont tous deux rencontrés quand ils ont appris sa carrière criminelle. Dans Sutton Ross, Jennifer rejoint Liz dans sa quête de vengeance afin d'exposer l'imposteur après avoir réalisé que les os appartenaient au vrai Raymond Reddington. Dans "The Corsican", elle aide Liz à faire arrêter Red pour l'empêcher de prendre connaissance de leur enquête. Dans "Marko Jankowics", Jennifer, craignant de devenir aussi compromise sur le plan éthique que Red, décide d'abandonner sa quête de la véritable identité de Red. Dans "The Protean", elle est assassinée par le Protean, un tueur à gages à la recherche de Liz.

Saison 6 
  dans le rôle d'Anna McMahon, assistante du procureur général des États-Unis, qui est à l'origine d'un complot criminel avec le président Diaz. Elle engage Bastien Moreau pour bombarder l’ONU, puis pour assassiner Ava Ziegler, un agent de renseignement allemand en possession d’informations compromettantes sur le complot. Elle s'oppose avec véhémence à la suspension de l'exécution de Reddington, mais le président passe outre son avis quand Cooper menace de révéler publiquement l'assassinat de Ziegler. Elle sera ensuite chargée de la liaison avec l'unité spéciale du FBI auprès du ministère de la Justice. Reddington pense qu'elle est liée à un groupe terroriste appelé le Third Estate, mais cela s'avère être une fausse piste mis en place par McMahon pour détourner l'attention de l'unité du FBI. McMahon finit par se rendre compte que l'unité enquête activement sur son implication dans le complot. Après que Liz et Ressler aient récupéré le dossier de Ziegler, McMahon fait arrêter l'équipe du FBI dans son intégralité, le qualifiant de complot contre le président. Après que l'unité spéciale se soit échappé et ait déjoué l'intrigue, ils ont été repris par McMahon et ses agents des services secrets, mais ont réussi à se libérer grâce à l'aide de Reddington. McMahon est sur le point de tuer Reddington lorsque Dembe arrive et la tue.
 Christophe Lambert dans le rôle de Bastien Moreau, alias « Le Corse », un assassin au contrat, obsédé par le fait de garder secrète sa véritable identité. Il a des croyances nationalistes extrémistes et agira uniquement pour faire progresser ses convictions politiques. Le docteur Hans Koehler a modifié l'apparence de celui-ci pour lui donner l'apparence d'un responsable de la sécurité afin de pouvoir faire exploser les Nations unies, mais l'unité spéciale l'a déjoué. Anna McMahon lui demande ensuite de récupérer un fichier important contenant des informations compromettantes sur le président Diaz. Moreau consulte le dossier et découvre que McMahon lui a menti et jure de savoir pourquoi. Il est tué par M. Sandquist avant qu'il puisse révéler ce qu'il sait du dossier.
 Becky Ann Baker dans le rôle de Roberta Wilkins, la juge fédérale qui supervise le procès de Red. Juriste sérieuse et sobre, elle est troublée par les dénégations initiales du gouvernement quant à son implication avec Red, puis par son extorsion apparente pour obtenir un plaidoyer de culpabilité lors de son procès.
 Ken Leung dans le rôle de Michael Sima, procureur adjoint américain chargé de poursuivre Red. Il est un avocat compétent mais se montre capable de se conduire de manière contraire à l’éthique dans son zèle à faire condamner Red ses crimes.
 Mike Boland dans le rôle de Jim Macatee, le directeur de la prison fédérale où Red est fait prisonnier. Macatee réussit à faire pression sur Red dans le but de résoudre un conflit entre gangs de prisons rivales. Plus tard, Red soumet et se fait passer pour Macatee dans le cadre d'un plan raté pour s'échapper de la prison.
  en tant que Vontae Jones, un jeune détenu lié d'amitié par Red. Vontae fournit à Red un aperçu des prisonniers et de leurs allégeances. Il a également critiqué les articles difficiles à trouver en prison pour Red. Red fait en sorte que Vontae soit libéré sur parole une fois son accord d'immunité rétabli.
 Ben Horner dans le rôle de M. Sandquist, agent des services secrets et garde du corps du président Diaz. Il est également assassin pour Anna McMahon. Il tue Bastien Moreau pour empêcher la divulgation de la vérité sur son complot. Il tente de tuer la Première Dame Miriam Diaz pour l'empêcher de dire la vérité sur l'accident du président Diaz, mais échoue. Il est tué par Ressler dans une fusillade.
 Brett Cullen dans le rôle de L'Étranger, un vieil ami de Reddington qui semble connaître de nombreux secrets sur son passé. Reddington lui demande son aide pour poursuivre Katarina Rostova. À un moment donné, il s'appelle Frank Bloom. Finalement, Katarina le kidnappe, s'adresse à lui sous le nom d'Ilya Koslov et le torture pour obtenir des informations sur une tentative de sa vie qu'il a aidé à concevoir avec Dom. Reddington sauve plus tard "Frank" après la fuite de Katarina.

Saison 7 
  dans le rôle de Francesca "Frankie" Campbell, une ancienne infirmière de combat initialement employée par Katarina Rostova. Elle aide à libérer Reddington de la captivité, révélant plus tard que Katarina lui avait ordonné de lui permettre de s'échapper. Reddington la prend sous son aile et lui fait effectuer divers petits travaux pour lui. Finalement, Reddington met en place une ruse élaborée pour tester sa loyauté alors qu'il la prépare à prendre la place de Samar au sein de la Task Force. Quand elle échoue au test et tente de le trahir pour Katarina, Reddington la tue.
  dans le rôle d'Elodie Radcliffe, une femme riche et passionnée de sensations fortes dont le mari a eu des lésions graves au cerveau après avoir participé à un rassemblement des Fleurs de Mal. Elle accompagne Aram, sous couverture, pour infiltrer le groupe et aider le FBI à les appréhender. Aram la sauve de la mort lorsqu'elle est sélectionnée pour jouer le jeu mortel du groupe. Après l'arrestation du FBI des Fleurs de Mal, elle et Aram deviennent intimes. Finalement, son mari meurt et Aram devient méfiant après avoir appris qu'elle hériterait des millions de sa succession. Son enquête révèle qu'Elodie a assassiné son mari, et Aram la fait alors arrêter.

Saison 8 
  dans le rôle de Neville Townsend, un criminel malade mental mais puissant qui a l'intention de tuer Reddington après qu'Elizabeth l'a convaincu que ce dernier était celui qui a tué sa famille. Townsend est à l'origine de la directive Townsend, une prime réservée aux morts de Katarina Rostova. Townsend n'a aucun scrupule à cibler des innocents et fera tout et n'importe quoi pour se venger de sa famille tuée. Il est tué dans une explosion lorsque Reddington fait exploser son bunker.
 LaChanze dans le rôle d'Anne Foster, une ornithologue veuve avec qui Reddington se lie d'amitié en observant les oiseaux à Central Park. Après avoir revu Anne au parc, Reddington l'emmène dîner dans une chocolaterie et l'invite à assister à une projection de minuit de La Mort aux trousses. En fin de compte, selon le conseil de Dembe de ne plus passer de temps avec Anne, Reddington est obligé de lui poser un lapin. Cependant, dans l'épisode intitulé "Anne", il est révélé que Reddington et Anne entretiennent une relation secrète. Au cours d'une lutte entre Reddington et Liz, Anne se frappe la tête et meurt plus tard de ses blessures.

Notes et références 

Blacklist